Le Petit Lion est le titre de plusieurs œuvres :

Télévision
 Le Petit Lion ou Titus le petit lion, série télévisée française d'Aline Lafargue diffusée de 1967 à 1968 ;
 Loeki, le petit lion, personnage animé créé par Joop Gesink en 1972.

Littérature
 Le Petit Lion, série de livres de Georges Chaulet, inspirée de la série télévisée homonyme.